Фесенко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Фесенко, Алексей Гордеевич (1922—1953) — Герой Советского Союза.

В 
 Фесенко, Василий Филиппович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Фесенко, Владимир Вячеславович (род. 1958) — украинский политолог, глава ЦПИ «Пента».

Д 
 Фесенко, Дмитрий Семёнович (1895—1937) — советский военный деятель, комкор.

Е 
 Фесенко, Евгений Евгеньевич (род. 1939) — советский и российский учёный.
 Фесенко, Екатерина Алексеевна (род. 1958) — советская легкоатлетка, чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами.
 Фесенко, Ефим Васильевич (1909—19??) — советский военачальник, гвардии полковник.

И—Н 
 Фесенко, Иван Викторович (род. 1981) — российский спортсмен (лыжное двоеборье).
  (1846—1882) — российский (украинский) революционер-народник.
 Фесенко, Кирилл Анатольевич (род. 1986) — украинский баскетболист.
 Фесенко, Константин Григорьевич (род. 1947) — украинский политик.
 Фесенко, Леонид Иванович (род. 1949) — украинский политический деятель.
 Фесенко, Михаил Ильич (1923—2004) — Герой Советского Союза.
 Фесенко, Михаил Тимофеевич (1910—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Фесенко, Николай Сергеевич (род. 1956) — советский баскетболист.

С

Т

Ю 
 Фесенко, Юрий Иванович (род. 1955) — российский художник.

См. также 
 
 Фисенково